Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији на 7. Светском првенству у атлетици на отвореном 1999. одржано је 24., 25. и 27. августа 1999 на Олимпијском стадиону у Севиљи, Шпанија.

Титулу освојену у Атини 1997. није бранио Ато Болдон из Тринидада и Тобагоа.

Земље учеснице 
Учествовало је 72 такмичара из 54 земље.

  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди на 200 метара за мушкарце пре почетка светског првенства 3. августа 1999. године:

Најбољи резултати у 1999. години 
Десет најбржих атлетичарки 1999. године су пре почетка светког првенства (21. августа 1999.) заузимале следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 1999.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 24. августа 1999. године. У квалификацијама су учествовала 72 атлетичара који су били подељени у 10 група. Пласман у четвртфинале изборила су по 3 првопласирана из сваке групе (КВ) и 2 са најбољим резултатом (кв).,,

Четвртфинале 
Такмичење је одржано 24. августа 1999. године. Такмичари су били подељени у 4 групе. Пласман у полуфинале обезбедили су по 4 првопласирана спринтера из сваке групе (КВ).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 25. августа 1999. године. Такмичари су били подељени у 2 групе. Пласман у финале обезбедили су по 4 првопласирана спринтера из сваке групе (КВ).,,

Финале 
Такмичење је одржано 27. августа 1999. године у 20:00.,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 1999. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 200 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1999.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном